«Уокер» () — американский телесериал в жанре боевика, ремейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера. В главной роли снялся Джаред Падалеки. В январе 2020 года компания The CW заказала производство первого сезона, премьера которого состоялась 21 января 2021 года. 

3 февраля 2021 года сериал был продлён на второй сезон. Премьера второго сезона состоялась 28 октября 2021 года. Приквел сериала «Уокер: Независимость» был запущен в разработку в декабре 2021 года.  в феврале 2022 года был заказан пилотный эпизод.  22 марта 2022 года телесериал был продлен на третий сезон. Премьера третьего сезона состоялась 6 октября 2022 года.

Сюжет 
Как и в оригинальном сериале, сюжет будет касаться «вопросов морали, семьи и поисков взаимопонимания». В центре повествования — Корделл Уокер, вдовец и отец двух детей с собственным моральным кодексом, вернувшийся в Остин после одиннадцати месяцев работы под прикрытием и обнаруживший, что дома у него много работы. Он пытается наладить отношения с детьми и своими консервативными родственниками и находит неожиданное взаимопонимание с новым партнёром Мики, которая стала одной из первых женщин в истории техасских рейнджеров. Также он находит всё более подозрительным обстоятельства смерти его жены.

Актёрский состав

Главные роли 
 Джаред Падалеки — Корделл Уокер
 Линдси Морган — Мики, новый партнёр Корделла из техасских рейнджеров
 Киган Аллен — Лиам Уокер, брат Корделла
 Митч Пиледжи — Бонем Уокер, отец Корделла и Лиама
 Молли Хейган — Абелин Уокер, мать Корделла
 Коби Белл — капитан Ларри Джеймс
 Джефф Пьерр — Трей Барнетт, парень Мики
 Вайолет Бринсон — Стелла Уокер, 16-летняя дочь Корделла
 Гэвин Касалежно — Тревор Стренд, парень Стеллы
 Кайл Калли — Август Уокер, 14-летний сын Корделла
 Одетт Эннабл — Джери, старая подруга Корделла и его покойной жены.
 Эшли Рейес — Кэсси Перез, новая напарница Корделла Уокера.

Эпизодические роли 
 Женевьев Падалеки — Эмили, покойная жена Корделла Уокера
 Мэтт Барр — Хойт Роулинс, лучший друг Корделла и давний бойфренд Джери

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2021 - 2022)

Производство 
В сентября 2019 года было объявлено, что ремейк телесериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» с Джаредом Падалеки в главной роли находится в разработке. В январе 2020 года стало известно, что телеканал The CW заказал производство первого сезона сериала без пилотного эпизода с названием «Уокер» (). Главным сценаристом стала Анна Фрик, которая также является исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Лином, Линдзи Либератор и Джаредом Падалеки.

Примечания

Ссылки 

Экшен-телесериалы США
Программы телеканала The CW
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Далласе
Криминальные телесериалы
Телесериалы-ремейки
Телесериалы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19